Паси-сюр-Эр () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр, округ Лез-Андели, центр одноименного кантона. Расположен в 19 км к востоку от Эврё и в 76 км к западу от Парижа,  на правом берегу Эра. Через территорию города проходит автомагистраль N12.

Население (2018) — 5 069 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Альбина XIII-XV веков
 Шато Бюисон-де-Ме XVIII века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,4 %
 промышленность — 26,2 %
 строительство — 3,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 46,9 %
 государственные и муниципальные службы — 22,8 %

Уровень безработицы (2017) — 13,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 710 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Паси-сюр-Эр с 2020 года занимает Ив Лелутр (Yves Leloutre). На муниципальных выборах 2020 года победу одержал единственный зарегистрированный список во главе с бывшим мэром Паси-сюр-Эр и президентом Совета департамента Эр Паскалем Леонгром (Pascal Lehongre), который не стал выдвигаться в мэры и предложил избрать Ива Лелутра, третьего номера в избирательном списке.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея